Тубкаль — высочайшая вершина Марокко и Атласских гор.
 Тубкаль (национальный парк) — национальный парк в Марокко.
  — коммуна в Марокко.